Пустовойтовский сельский совет () — название сельских советов на Украине:

 Пустовойтовский сельский совет — в Хмельницком районе Винницкой области.
 Пустовойтовский сельский совет — в Глобинском районе Полтавской области.
 Пустовойтовский сельский совет — в Роменском районе Сумской области.